

Patronyme 

 
 Anne Geddes (1956-), photographe australienne ;
 Barbara Bel Geddes (1922-2005), actrice de cinéma américaine ;
 Euan Geddes (1937-), pair et homme politique conservateur britannique ; 
 Jarrod Geddes (1994-), athlète de sprint australien ;
 Jenny Geddes (1600-1660), marchande écossaise d'Édimbourg ;
 
 Michael Geddes LL.D. (1650-1713), pasteur protestant et historien écossais ;
 Norman Bel Geddes (1893-1958), décorateur de théâtre américain ;
 Patrick Geddes (1854-1932), biologiste et sociologue britannique ;
 Roberta Geddes-Harvey (1849-1930), organiste, chef de chœur et compositrice canadienne.

Toponyme 

 Geddes, municipalité américaine du Dakota du Sud ;
 Geddes, ville américaine de l'État de New York ;
 , petit village situé dans la division administrative de l'Highland en Écosse ;
 Geddes, cratère d'impact présent sur la surface de Mercure ;
 , construction hydroélectrique située dans l'état du Michigan ; 
 Geddes (Île), petite parcelle de  russe située dans l'océan Arctique.

Patronyme écossais